Mary Clark peut désigner :
 Mary Higgins Clark (1929-2020), écrivain américaine ;
 Mary Ellen Clark (1962-), plongeuse américaine ;
 Mary Jane Clark (1954-), écrivain américaine, belle-fille de Mary Ellen Clark.